

Слоновиці — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Слоновиці — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Слоновиці — село в гміні Бжежно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства